Pardes (Пардес):

 ПаРДеС («парадиз», «рай») — в иудаизме и каббале совокупность четырёх методов библейской интерпретации по начальным буквам слов: Пешат, Ремез, Деруш и Сод.

Издания
 «Пардес» (Константинополь, 1802) — сборник комментатора Пятикнижия Раши (XI век).
 «Pardes» — еврейские литературные сборники, выходившие в Одессе под редакцией И. X. Равницкого; всего три тома: I — 1892; II — 1894; III — 1896.

В кинематографе
 «Pardes» — кинофильм, музыкальная двухсерийная мелодрама (Индия, 1997).

Примечания